Thonnance kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Thonnance-lès-Joinville, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Thonnance-les-Moulins, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,